Als Haubenfangschrecke werden zwei Arten der Fangschrecken innerhalb der Gattung Empusa bezeichnet, die diese Bezeichnung durch ihren haubenartigen Fortsatz auf dem Kopf erhalten haben. Die beiden Arten sind:
 Empusa fasciata
 Empusa pennata